Bowe ist der Familienname folgender Personen:

 Brittany Bowe (* 1988), US-amerikanische Speedskaterin und Eisschnellläuferin

 Dwayne Bowe (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Herbert Müller-Bowe (1896–1979), deutscher Kommunalpolitiker der NSDAP

 Nicola Gordon Bowe (1948–2018), irisch-britische Kunsthistorikerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Riddick Bowe (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 Rosemarie Bowe (1932–2019), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Tommy Bowe (* 1984), irischer Rugbyspieler

Siehe auch:

 Bow, Böwe, Bau